El término producción puede estar vinculado o hacer referencia, a algunos de los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Economía 
 administración de la producción, administración de los recursos productivos de la organización;
 medios de producción, recurso económico que posibilita a los productores la realización de algún trabajo, generalmente para la producción de un artículo; el término abarca recursos naturales, redes de transporte y energía, fábricas, máquinas, y herramientas;
 modo de producción, forma en que se organiza la actividad económica en una sociedad, abarcando tanto la producción de bienes y servicios, como su distribución;
 producción económica, actividad que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, o sea, consiste en la creación de productos y/o servicios, y al mismo tiempo, la creación de valor;
 producción en cadena, proceso revolucionario en la producción industrial, cuya base fue la cadena de montaje o línea de ensamblado o línea de producción;
 producción fabril, sinónimo de fabricación, lugar físico (o eventualmente virtual), abastecido de máquinas, herramientas, y/o espacios necesarios para la elaboración de algún objeto o tipo de objetos (materiales y/o servicios);
 producción primaria, producción de materia orgánica que realizan los organismos autótrofos a través de los procesos de fotosíntesis o quimiosíntesis; la producción primaria es el punto de partida de la circulación de energía y nutrientes a través de las cadenas tróficas;

Medios audiovisuales y música 
 producción audiovisual, producción de contenidos para medios de comunicación audiovisuales, especialmente cine y televisión, e independientemente del soporte utilizado (film, vídeo, vídeo digital) y del género (ficción, documental, publicidad);
 producción de sonido, ondas longitudinales que se propagan a través de un medio elástico;
 producción musical o producción discográfica, la que se ocupa de controlar las sesiones de grabación, de instruir y guiar a los intérpretes musicales en el proceso de grabación, y la que también supervisa y genera la propia grabación, a través del proceso de masterización;
 producción visual, la que realiza una comunicación de contenidos visuales, ya sea creando un contexto o integrándose y participando de la composición del mismo.

Referencias externas y enlaces